Халваши () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Халваши, Заза Фридонович (1957—2020) — грузинский советский режиссёр.
 Халваши, Софо (род. 1986) — грузинская певица.
 Халваши, Фридон Ишикович (1925—2010) — грузинский советский поэт.